Арвидсон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Арвидсон, Линда (1884—1949) — американская актриса немого кино.
 Арвидсон, Тобиас (род. 1988) — шведский биатлонист. Участник Зимних Олимпийских игр в 2014 года в Сочи.

См. также